Pseudomalmea är ett släkte av kirimojaväxter. Pseudomalmea ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Pseudomalmea